Any Port in a Storm – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Kalem Company
Any Port in a Storm – cortometraggio del 1913 diretto da William J. Bauman
Any Port in a Storm – episodio del 2008 della serie tv Holby City